L'équipe d'Algérie de football est entraînée en 1974 par Dumitru Macri.

Les matchs

Bilan 

|-bgcolor=lightgreen

|}

Notes et références

Liens externes 
  Rencontres Équipe Nationale sur dzfoot.com
  Algeria - List of International Matches sur rsssf.com

1974
1974 en Algérie